Борис Степанович Толбаст (; 27 марта 1922, Васкнарва, Ида-Вирумаа — 24 января 1977, Таллин) — советский эстонский государственный и партийный деятель, спортивный организатор, депутат Верховного совета СССР 3-го и 4-го созывов.

Биография 
Согласно официальной биографии, родился в 1922 году, окончил Таллинский электротехнический техникум (1940). По другой версии, родился в 1916 году, в 1936 году эмигрировал из Эстонии в СССР, где в 1940 году окончил Ленинградский институт журналистики.

В 1941 году — первый секретарь Таллинского горкома комсомола. В годы Великой Отечественной войны работал на различных должностях в ЦК ЛКСМ Эстонии в эвакуации, также был политработником в Красной Армии. Член КПСС с 1944 года. В 1944—1945 годах — второй секретарь ЛКСМ Эстонии. В 1945—1948 годах учился в Высшей партийной школе при ЦК ВКП(б), затем в 1948—1949 годах — секретарь Таллинского районного комитета ЛКСМ.

В 1949—1955 годах — первый секретарь ЦК ЛКСМ Эстонии. Одновременно в 1948—1956 годах — член ЦК КПЭ, в 1954—1956 годах — кандидат в члены бюро ЦК КПЭ.

Избирался депутатом Верховного совета СССР 3-го и 4-го созывов (1950—1958).

В 1955—1961 годах — председатель Комитета по физической культуре и спорту Совета министров Эстонской ССР, также с 1959 года — председатель Организационного бюро Эстонского республиканского совета спортивных объединений и организаций. В 1961—1964 годах возглавлял Федерацию лёгкой атлетики Эстонской ССР.

В 1961—1972 годах — секретарь Президиума Верховного Совета Эстонской ССР.

Скончался в 1977 году в Таллине.

Награды 
 Два Ордена Трудового Красного Знамени (28.10.1948)

Семья 
Родился в русской семье, отец — Степан Махов. Рано потерял родителей и был усыновлён семьёй своей тётки Ольги Маховой-Толбаст.

Супруга Нина Сергеевна Толбаст (Храброва, 1920—1998), сын Борис.

Примечания

Ссылки 
 Толбаст Борис Степанович (Tolbast Boris)
 Tolbast, Boris. Эстонская энциклопедия
 Ордена 
Члены городских комитетов ВЛКСМ
Депутаты Верховного Совета СССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 4-го созыва
Секретари Президиума Верховного Совета Эстонской ССР
Кандидаты в члены Бюро ЦК КП Эстонии
Первые секретари ЦК ЛКСМ Эстонии
Выпускники Высшей партийной школы при ЦК КПСС
Политработники Великой Отечественной войны